Ceinture (französisch für „Gürtel“) steht für:

 Ceinture rouge (deutsch Roter Gürtel), Gemeinden im Umfeld von Paris, Frankreich, die von den 1920er Jahren bis in die 1980er Jahre von der Kommunistischen Partei Frankreichs dominiert wurden
 Ceinture verte de Niamey, Grüngürtel um die Stadt Niamey im Niger, siehe Grüngürtel von Niamey
 Grande Ceinture (deutsch Große Ringbahn), Ringbahn um Paris, Frankreich, siehe Ligne de la grande ceinture de Paris
 Petite Ceinture (deutsch Kleine Ringbahn), ehemalige Eisenbahnstrecke um Paris, Frankreich, siehe Chemin de Fer de Petite Ceinture
 Opération Ceinture, französische Militäroperation während des Indochinakriegs (1947)